Soodevahe – wieś w Estonii, w gminie Rae
 Soodevahe – wieś w Estonii, w gminie Torgu.